Марк Валерианович Тяпкин (25 декабря 1927 года — 21 июня 2020 года, Москва) — инженер, разработчик доктор технических наук, выпускник МЭИ. Лауреат Государственной премии. Награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Биография 

Родился 25 декабря 1927 года. Его родители изначально жили в Курской и Орловской областях, но образование получили в Москве. Отец работал в сфере экономики, а мать — переводчиком и библиотекарем в Торговой палате. Она знала немецкий, французский и английский языки. Получила образование в Институте благородных девиц. Марк вместе с матерью жил в доме неподалеку от Курского вокзала.

Когда Марку было 14 лет, началась война. Мать перешла работать в военный госпиталь. Отец ушел на фронт и не вернулся.

В 1944 году окончил московскую среднюю школу. № 330

После окончания школы поступил в Московский энергетический техникум. Параллельно с этим начал работать курьером и получил рабочую карточку, по которой людям выдавалось минимальное питание.

В 1945 году начал учиться на подготовительных курсах Московского энергетического института. В 1946 году поступил на первый курс МЭИ. Среди его преподавателей был С. А. Лебедев. Преддипломную практику проходил в Институте точной механики и вычислительной техники вместе с Всеволодом Сергеевичем Бурцевым, Андреем Андреевичем Соколовым, Валерием Лаутом. Темой его дипломной работы стала разработка и макетирование одного из устройств БЭСМ.

В 1952 году окончил МЭИ по специальности «Автоматические и измерительные установки».

После окончания учебы начал работать в ИТМиВТ. В 1956 году Марка Тяпкина наградили орденом Трудового Красного Знамени как участника создания ЭВМ «БЭСМ АН СССР». В 1969 году Марк Тяпкин стал лауреатом Государственной премии как участник разработки ЭВМ БЭСМ-6, в ней Марк Тяпкин разработал арифметическое устройство и накопитель на магнитных лентах.

Первой самостоятельной работой стала разработка магнитного барабана для БЭСМ.

В 1982 году Марка Тяпкина наградили орденом Трудового Красного Знамени за участие в разработке МВК «Эльбрус-1».

Марк Тяпкин стал доктором технических наук в 1987 году, диссертацию не защищал — научную степень присвоили за совокупность разработок, так как он участвовал в создании большинства электронно-вычислительных машин, над которым работало первое отделение ИТМиВТ им. С. А. Лебедева. В 1989 году награжден премией им. С. А. Лебедева АН УССР. В 1991 году получил премию Совета Министров СССР за участие в разработке «Эльбрус −1КБ».

Примечания 

Выпускники МЭИ
Лауреаты премии имени С. А. Лебедева